Сиянда — является одним из 5 районов в Северо-Капской провинции ЮАР. Административнфй центр Сиянды — Апингтон.

География

Соседи 
Сиянда окружен:
 Республика Ботсвана на севере
 Джон Таоло Гаетсеве на Северо-Востоке
 Фрэнсис Баард на Востоке
 Пикслеу ка Сема на юго-Востоке
 Намаква на юго-западе
 Республика Намибия на западе

Местных муниципалитетов 
Округ включает следующие местного самоуправления:

Демография 
Следующие статистики с 2001 года переписи.

Языки 
Статистика населения по языкам:

Пол 
Статистика населения по половой принадлежности.

Этническая группа 
Статистика по этнической принадлежности.

Возраст 
Статистика населения по возрасту.

Примечания 

Районы ЮАР